Die Saison 2019 der Volleyball Nations League war die zweite Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 31. Mai 2019 und endete mit dem Finale am 14. Juli 2019. Russland gewann das Endspiel gegen die Vereinigten Staaten und verteidigte seinen Titel erfolgreich. Polen belegte den dritten Rang. Die deutsche Mannschaft belegte nach der Vorrunde den 14. Rang.

Modus 
In der Vorrunde traten 16 Mannschaften fünf Wochen lang in Viererturnieren gegeneinander an. Jede Woche fanden jeweils vier Turniere parallel statt. Die Teilnehmer wurden so auf die Turniere verteilt, dass im Laufe der Vorrunde jeder gegen jeden spielte. Die Ergebnisse der insgesamt zwanzig Turniere wurden in einer Tabelle addiert. Die besten fünf Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben dem Gastgeber für die Finalrunde.

In der Finalrunde wurden die Teilnehmer in zwei Dreiergruppen aufgeteilt. Die beiden besten Teams jeder Gruppe trafen im Halbfinale überkreuz aufeinander. Die Sieger der Halbfinalspiele erreichten das Endspiel.

Teilnehmer 

Das Teilnehmerfeld bestand aus zwölf gesetzten Kernmannschaften (core teams) und vier Herausforderern (challenger).

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Vierte Woche

Fünfte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 10. bis 14. Juli in Chicago (Vereinigte Staaten) ausgetragen.

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)
 Informationen beim DVV

Manner 2019
Volleyball Nations League
Männervolleyball-Wettbewerb für Nationalmannschaften